Pützbach ist ein Gewässername:

 Pützbach (Elzbach), linker Zufluss des Elzbachs nach Oberelz, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Pützbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser bei Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Pützbach (Mondscheinbach), linker Zufluss des Mondscheinbachs (linker Oberlauf des Brüchersiefen, zum Marksbach, zur Sieg) bei Balenbach, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pützbach (Nonnenbach), rechter Zufluss des Nonnenbachs (zur Swist oder dem Swistbach) zwischen Kalenborn und Esch, Gemeinde Grafschaft, beide Gemeinden Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Pützbach (Pützborner Bach), rechter Zufluss des Pützborner Bachs (zur Lieser) in Pützborn, Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Pützbach (Rur), rechter Zufluss der Rur bei Luchtenberg, Stadtteil Orsbeck, Wassenberg, Kreis Heinsheim, Nordrhein-Westfalen
 Pützbach (Rüstbach), rechter Zufluss des Rüstbachs (zum Vichtbach oder der Vicht) bis nach Breinigerberg, Stadt Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Pützbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Our) bei ??
 Pützbach (Wolferter Bach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Wolferter Bachs (linker Oberlauf des Reifferscheider Bachs, zur Olef) bis nach Wolfert, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pitzbach
 Pfützbach
 Pützer Bach, linker Zufluss der Erft in Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen